

Chimica 
 Uro – desinenza che indica l'elemento più elettronegativo di una molecola specifica

Cinema 
 Uro – film danese del 2003 diretto da Ole Bendtzen
 Uro – film norvegese del 2006 diretto da Stefan Faldbakken

Codici 
 URO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Boos, Rouen, Francia
 uro – codice ISO 639-3 della lingua ura

Geografia 
 Uro – città del Delta (Nigeria)

Musica 
 Uro – gruppo musicale hip hop norvegese

Paleontologia – Zoologia 
 Uro – nome comune del bovide selvatico Bos taurus primigenius